

Geografia 
Canada
Val-Morin – comune del Canada, situato nella provincia del Québec

Francia
Petit Morin – fiume francese tributario della Marna; scorre nei dipartimenti della Marna, dell'Aisne e della Senna e Marna
Grand Morin – fiume francese tributario della Marna; scorre nei dipartimenti della Marna e della Senna e Marna
 La Celle-sur-Morin – comune francese, nel dipartimento di Senna e Marna 
Orly-sur-Morin – comune francese di 666 abitanti, nel dipartimento di Senna e Marna 
Villiers-sur-Morin – comune francese, nel dipartimento di Senna e Marna

Persone 
Arthur Morin (1795-1880) – fisico francese 
Brent Morin (1986) – attore statunitense
Costantino Morin (1841-1910) – politico italiano 
Edgar Morin (1921) – filosofo e sociologo francese
Emmanuel Morin (1995) – ciclista su strada francese
Enrico Morin (1841-1910) – politico italiano
François Morin (1945) – economista e saggista francese
Hervé Morin (1961) – politico francese 
Isabelle Morin  (1984) – politica canadese
Jean Morin (1591-1659) – teologo francese
Jean Morin (1901) – bobbista francese
Jean Morin (1963) – hockeista canadese
Jeremy Morin (1991) – hockeista su ghiaccio statunitense
Lee Morin (1952) – astronauta e medico statunitense
Madame Pilar-Morin (fl. XIX-XX secolo) – attrice e sceneggiatrice statunitense
Marie Morin (1649-1730) – scrittrice, storica e monaca cristiana canadese
Maxime Morin, noto con lo pseudonimo di DJ Champion (1969) – musicista e compositore canadese
Roger Paul Morin (1941-2019) – vescovo cattolico statunitense
Sergio Morin (1931-2010) – calciatore italiano 
Ugo Morin (1901-1968) – matematico e antifascista italiano
Yannis Morin  (1993) – cestista francese

Pagine correlate 
 Mori
 Morini